Корольковые певуны́ () — род певчих птиц семейства древесницевых.

Описание 
Маленькие птицы распространены в Центральной и Южной Америке. Характерной чертой для большинства видов является наличие полосы на макушке, полос по бокам головы, а также так называемых «бровей». Оперение верха чаще от оливково-зелёного до оливково-серого, оперение нижней части тела от жёлтого до грязно-жёлтого или от белёсо-серого до белёсо-жёлтого.

Виды 
В состав рода включают 12 видов.
 
 
 Basileuterus delattrii

Примечания

Литература 
 Jon Curson, David Quinn und David Beadle: New World Warblers. Helm Identification Guides, London 1994, ISBN 0-7136-3932-6

Древесницевые
Роды птиц